Lauritsen est un patronyme porté notamment par :

 Charles Christian Lauritsen (1892-1968), physicien américain ;
 Mads Lauritsen (1993-), footballeur danois.
 Rasmus Lauritsen (1996-), footballeur danois.